Плуриво́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Пемполь. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22233.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к западу от Парижа, в 125 км северо-западнее Ренна, в 35 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Коммуна расположена на восточном берегу эстуария реки .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 2 281 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1296 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 920 были экономически активными, 376 — неактивными (показатель активности — 71,0 %, в 1999 году было 64,7 %). Из 920 активных работали 848 человек (442 мужчины и 406 женщин), безработных было 72 (30 мужчин и 42 женщины). Среди 376 неактивных 96 человек были учениками или студентами, 195 — пенсионерами, 85 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра (XVII век)
 Часовня Св. Иоанна
 Часовня Сент-Амбруаз
 Монументальный крест (XVII век). Исторический памятник с 1927 года
 Монументальный крест (X век). Исторический памятник с 1911 года

Города-побратимы 
  Баттевэнт Ирландия

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор